Det finns 11 tidszoner i Ryssland. De sträcker sig från UTC+02:00 till UTC+12:00.

Sedan 2011 görs inte sommartidsomställning.

I Ryssland brukar man inte ange tidszoner efter UTC eller Greenwich, utan efter Moskvatid (MSK). Då finns tidszonerna MSK-1 till MSK+9.

 
Tidszoner